Der Nara United Football Club () ist ein thailändischer Fußballverein aus der Provinz Narathiwat, der in der Thai League 3 (Southern Region), der dritthöchsten thailändischen Spielklasse, spielt.

Geschichte 
2006 wurde der Narathiwat FC als Fußballklub der Sports Association of Narathiwat gegründet. In diesem Jahr nahm man auch erstmals an der Thailand Provincial League teil. Im Jahr 2010 folgte die Ausgliederung der Fußballabteilung in den Nara United FC. 2009 und 2013 gelang die Meisterschaft in der Thailand Division 2, jedoch stieg man nur 2009 auf. Nach einer Saison in der Thai Premier League Division 1 stieg man 2010 wieder in die Regional League Division 2 ab. Von 2011 bis 2016 spielte der Verein in der Regional League Division 2 – South. Seit 2017 spielt der Verein in der Thai League 3. Hier spielt man in der Lower-Region.

Stadion 
Der Verein trägt seine Heimspiele im Narathiwat Provincial Administrative Organization Stadium, auch bekannt als Nara Forest Side Stadium oder Narathiwat PAO. Stadium aus. Das Mehrzweckstadion hat ein Fassungsvermögen von 7000 Zuschauern.

Spielstätten

Vereinserfolge

National 
 Regional League Division 2 – South: 2009 , 2013

Spieler 
Stand: Dezember 2020

Ehemalige Spieler

Saisonplatzierung

Beste Torschützen seit 2017

Trainerchronik

Sponsoren

Einzelnachweise / Erläuterungen

Weblinks 
 
 
 
 Nara United FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Nara United FC in der Datenbank von thaileague.co.th
 Nara United FC bei facebook.com

Nara United, FC
Sport (Narathiwat)
Gegründet 2010